Название «Святой Павел», в честь апостола Павла, носили несколько русских кораблей:
 «Святой Павел» — торговый корабль, построенный в Архангельске в 1693—1694 годах.
 «Святой Павел» — 30-пушечный фрегат, построенный в Архангельске в 1710, переведен на Балтику.
 «Святой Павел» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи, участник Персидского похода 1722—1723 годов.
 «Святой Павел» — пакетбот, построен в Охотске в 1740, участвовал во Второй Камчатской экспедиции. Командир — Алексей Чириков.
 «Святой Павел» — 80-пушечный линейный корабль Балтийского флота.
 «Святой Павел» — 80-пушечный линейный корабль Балтийского флота.
 «Святой Павел» — галиот Сибирской флотилии, в 1764—1767 годах участвовал в обследовании Алеутских островов.
 «Святой Павел» — гукор Сибирской флотилии, в 1764—1767 годах участвовал в обследовании побережья Ледовитого океана.
 «Святой Павел» — 8-пушечный пинк из состава Балтийского флота. Участвовал в Первой Архипелажской экспедиции, был при Чесме (1770).
 «Святой Павел» — 26-пушечный фрегат Российского императорского флота, купленный в Архипелаге в 1770 году.
 «Святой Павел» — 66-пушечный линейный корабль Черноморского флота России, флагманский корабль адмирала Ушакова.
 «Святой Павел» — 84/82-пушечный линейный корабль Черноморского флота России.